El término Mercosur puede hacer referencia a:

 Mercosur, siglas del Mercado Común del Sur.
 Premio Mercosur, premio entregado por el Mercosur.
 Copa Mercosur, torneo de fútbol organizado por la CONMEBOL desde 1998 hasta el 2001, en el cual participaban equipos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Se jugaba en paralelo con la Copa Merconorte.
 Torneo Mercosur, torneo amistoso de fútbol realizado en 1995 y 1996.